Nerio est :
 le nom d'une déesse guerrière romaine.
 le prénom de deux ducs d'Athènes de la dynastie Acciaiuoli : Nerio  Acciaiuoli et Nerio II Acciaiuoli.
 un élément du nom du peintre siennois Ugolino di Nerio (1280-1349).